Daniel Paul Schreber, een Duitse jurist en schrijver
 Johann Christian von Schreber, een Duits medicus en natuurvorser